

Persone
 Burgess Abernethy – attore australiano
 John Abernethy – anatomista e chirurgo britannico
 John Abernethy – teologo presbiteriano irlandese
 Tom Abernethy – ex cestista statunitense

Altro
 Abernethy – villaggio della Scozia
 Diocesi di Abernethy – diocesi soppressa della Chiesa cattolica